Zawody w skokach narciarskich na VIII Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym odbyły się 25 lutego 1934 w Sollefteå (Szwecja) na skoczni Hallstabacken. Złoty medal w zawodach wywalczył reprezentant Norwegii Kristian Johansson.

Wyniki

Linki zewnętrzne 
 Przegląd Sportowy: Niemcy wyprzedzają Polaków, 28 lutego 1934, str. 17
 Schneehasse nr 8 1934: Tagebuch die FISrennen in Solleftea, str. 117-118 
 wyniki-skoki.hostingasp.pl: Solleftea SWE 1934.02.25 MS World Ski Championshps

Skoki narciarskie na mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym
1934 w sportach zimowych